Let It Go (Nikki), een album van Nikki
 Let It Go (Frozen), een nummer uit de film Frozen
 Let It Go (James Bay), een nummer van James Bay
 Let It Go (Keyshia Cole), een nummer van Keyshia Cole ft. Missy Elliott en Lil' Kim